

Personalità
Aurelio Roncaglia (1917-2001) filologo e critico letterario italiano
Facundo Roncaglia (1987) calciatore argentino
Gino Roncaglia (1883-1968) musicologo e critico musicale italiano
Gino Roncaglia (1960) filosofo e saggista italiano
Luigi Roncaglia (1947) ciclista italiano

Storia
Dieta di Roncaglia

Geografia
Roncaglia, frazione di Piacenza
Roncaglia, frazione di Ponte San Nicolò (PD)
Roncaglia, frazione di Casale Monferrato (AL)
Roncaglia, frazione di Villarbasse (TO)
Roncaglia, l'unica frazione di Roletto (TO)
Roncaglia, frazione di Bene Vagienna (CN)
Roncaglia di Sopra, frazione di Civo (SO)
Roncaglia di Sotto, frazione di Civo (SO)
Roncaglia Entro, frazione di San Giovanni Bianco in Provincia di Bergamo

Altro
Colli Pesaresi Roncaglia bianco, vino DOC della provincia di Pesaro